Фериде Четин (, род. 5 ноября 1980, Стамбул, Турция) — турецкая актриса театра и кино, режиссёр и журналист.

Биография 
Фериде Четин родилась 5 ноября 1980 в Стамбуле. Её родители — выходцы из Болгарии. В 2001 году Четин окончила Стамбульский университет. Затем обучалась в университете Мармара, окончила там аспирантуру на факультете «Кино и телевидение».

Карьера 
Карьера Четин началась с ролей в театре. Её актёрские способности привлекли к себе внимание и её пригласили в фильм «Две девушки», за роль в котором Четин получила награду «Лучшая актриса». Четин пишет статьи для целого ряда различных журналов, посвящённых турецкому кинематографу. Также она является плодотворным режиссёром, сняла более 15 короткометражных фильмов.

Личная жизнь 
Свободно владеет английским, немецким и испанским языками.

Сериалы

Фильмы

Театр

Награды 
Лучшая актриса — «Две девушки» (2006)

Самая многообещающая молодая актриса — «Две девушки» (2006)

Перспективная актриса кино — «Две девушки» (2006)

Примечания 

Выпускники Стамбульского университета
Актрисы Турции
Журналистки Турции
Режиссёры Турции
Выпускники университета Мармара